L'IUT d'Évreux est une composante de l'Université de Rouen.
 
Sur un site de trois hectares, il est composé de : 
 la formation initiale, continue, et alternance ;
 la Recherche (laboratoires de recherche SIMA - LMSM) ;
 le PRT 27 Plateforme régionale de transfert de technologie (fin des travaux 2015).
Composante de l'Université de Rouen, l'IUT d'Évreux est autonome depuis 1996. On dénombre environ 100 personnels titulaires 150 vacataires professionnels.

Composition 
 Départements d'enseignement :
 Génie biologique
 Packaging
 Gestion des entreprises et des administrations
 Carrières sociales
 Mesures physiques
 Techniques de commercialisation

Laboratoires de recherche :
 Le LMSM (Laboratoire de microbiologie du froid)
 Le SIMA (Laboratoire des systèmes organiques complexes)

Associations de transfert de technologie et une plate forme de transfert :
 AGROHALL
 ADIP
 La plate forme technologique d'Évreux PFT « Normandie Sécurité Sanitaire »

Diplômes 
Diplômes universitaires :
 Bachelor universitaire de technologie en génie biologique (DUT GB, options IAB, ABB et diététique)
 DUT Packaging Emballage et Conditionnement (DUT PEC)
 DUT Gestion des entreprises et des administrations - DUT GEA 
 DUT Mesures physiques (DUT MP)
 DUT Techniques de commercialisation (DUT TC)
 DUT Carrières sociales (DUT CS)

 Licences professionnelles :
 Licence professionnelle Production Industrielle spécialité Adaptation des Emballages et Design Industriel (LP Packaging - Évreux), en alternance (apprentissage)
 Licence professionnelle Gestion de la Production Industrielle spécialité Métrologie en alternance (apprentissage) 
 Licence professionnelle Assistant Manager d’Unités d’Hôtellerie et de Restauration
 Licence professionnelle Marketing Direct Multicanal en formation initiale ou alternance (contrat de professionnalisation)

Liens externes

Notes et références 

Evreux
Evreux
Organisme fondé en 1996
Évreux